Adventures in Freestyle — четвёртый альбом британской 
группы Freestylers, выпущенный 2 октября 2006 года.

Трек «Painkiller» был издан в качестве сингла перед началом продаж альбома и является объектом совместных усилий Freestylers и Pendulum. С Pendulum группа работала над созданием песни "Fasten Your Seatbelt" с их альбома Hold Your Colour.

Список композиций 
 In the Beginning (2:23)
 Security (4:56) / Сопродюсер — Pendulum
 Could I Be Dreaming? (4:24)
 Fast Life (4:35)
 In Love with You (4:02)
 Jump N Twist (5:13)
 Pocketful of Sadness (4:01)
 Electrified (3:42)
 Hard to Stay (4:14)
 Painkiller (4:26)
 Turn to Dust (5:06)
 Old Skool Fool (2:32)
 So Fine (4:35)
 Beat It Down (4:53)

Примечания 

Альбомы Freestylers